Kock kan som auktorsförkortning betyda:

 Dieter Kock
 J.L.F. Kock

Robotskapade auktorsförkortningar